Краевский, Маркус:
  (*—1972) — немецкий культуролог, профессор медиа-исследований в Базельском университете.
  (*—1969) — немецкий юрист, специализирующийся на международном экономическом праве, международной защите прав человека, европейском праве внешних связей и европейском праве государственной службы.